Эндель Теодорович Липпмаа (15 сентября 1930, Тарту — 30 июля 2015) — советский химик и эстонский политик, академик АН Эстонской ССР. Народный депутат СССР (1989—1991) и парламента Эстонии, Рийгикогу (1996—1999).

Биография 
Сын эстонского ботаника Теодора Липпмаа (1892—1943).

Окончил Таллинский политехнический институт (1953), по окончании работал там же.

С 1961 г. научный сотрудник Института кибернетики АН Эстонской ССР.

1969 г. — доктор физико-математических наук, защитил диссертацию в Институте химической физики Академии наук СССР, тема — «Ядерный эффект Оверхаузера и структура органических соединений».

Член-корреспондент (1972), академик (1975) Академии наук Эстонской ССР по специальности «химическая физика».

С 1980 директор Института химической и биологической физики АН ЭССР. В 1977—1982 академик-секретарь Отделения физико-математических и технических наук АН Эстонской ССР.

Основные темы научных исследований:
 ядерный магнитный двойной резонанс на ядрах, образующих скелет органических соединений, ядерную релаксацию в жидкостях
 ядерный магнитный резонанс высокого разрешения в твердых телах (органических соединениях и комплексах, полимерах, силикатах)
 газовая хроматография
 биофизика ферментов.

Народный депутат СССР в 1989—1991 гг от Таллиннского — Центрального национально-территориального из­бирательного округа № 456 Эстонской ССР. Министр Эстонской ССР. Принимал участие в Народном фронте Эстонии, сыграл важную роль в обнародовании предвоенных советско-немецких договорённостей и подробностей включения балтийских республик в состав СССР.

Награды: Орден «Знак Почёта»,  ордена Государственного герба 2 класса (2000), Премия столетия (1989), Eesti Teaduste Akadeemia medal (1990), Премия Макса Планка (1992).

Бюст Липпмаа установлен на аллее академиков Таллинского технического университета.

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

Примечания

Из библиографии

Редакторская деятельность 
 ЯМР высокого разрешения в твёрдых телах : Пер. с англ. / У. Хеберлен, М. Меринг; Под ред. Г. В. Скроцкого, Э. Т. Липпмаа. — М. : Мир, 1980. — 504 с. : ил.; 22 см.

Литература 
Химики: биографический справочник. Владимир Акимович Волков, Е. В. Вонский, Галина Ивановна Кузнецова. Наукова думка, 1984 — Всего страниц: 733

Ссылки 
Эндель Липпмаа

Выпускники Таллинского технического университета
Академики АН Эстонской ССР
Заслуженные деятели науки Эстонской ССР
Народные депутаты СССР от округов Эстонской ССР
Похороненные на Лесном кладбище Таллина
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Почётные доктора Тартуского университета
Почётные доктора Университета Йювяскюля